Cavaliers, de royalisten die Karel I van Engeland steunden ten tijde van de Engelse Burgeroorlog
 Cavalier poets, een groep dichters tijdens diezelfde periode
 Cavalier-kingcharlesspaniël, een hondenras
 Cavalier (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Cavalier County, een county in de Amerikaanse staat North Dakota
 Kat of cavalier, een term uit de vestingbouw
 Cavalerie, militaire eenheid te paard